Брук Д’Орсе́й (; род. , Торонто) — канадская актриса.

Биография 
Брук Д’Орсей родилась 17 февраля 1982 года в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада. В детстве занималась гимнастикой. Её брат Джон Д’Орсей — гитарист в группе «Blind». Брук снималась в рекламе чая «Nestea». В 2001 году она дебютировала в кино. Наиболее известна по ролям в сериалах «6teen», «До смерти красива» и «Дорогой доктор».

Фильмография

Награды и номинации 
 2005 — номинация на премию «DVD Exclusive Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Черепа 3».
 2008 — номинация на премию «Джемини» в категории «Best Individual or Ensemble Performance in an Animated Program or Series» за роль в сериале «6teen».

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Канады